Обыкновенная (сибирская) щиповка () — самая маленькая рыба семейства вьюновых.

Описание 

Тело щиповки сильно сжатое с боков, особенно в области головы. Под глазом двураздельный шип, 6 усиков около рта. Маленькая речная рыбка, крупнейшие экземпляры щиповки редко бывают длиной больше 10 сантиметров. Самки крупнее самцов.

Окраска пёстрая, но не яркая, основной тон серый, светло-жёлтый или бурый, по которому разбросаны маленькие тёмные пятнышки, наибольшие из них расположены продольными рядами. У самцов на больших грудных плавниках, с внутренней стороны, есть особая чешуя под названием Канестрини.

Распространена в чистых водоёмах России к югу от 60° с. ш. Встречается в водоёмах Европы от Великобритании до бассейна Волги и Кубани. Питается щиповка мелкими беспозвоночными. Щиповка предпочитает песчано-глинистый грунт, в который легко закапывается, обычно из песка торчат только голова и хвост. Питается преимущественно мелкой донной животной пищей.  Икра у щиповки крупная, её диаметр колеблется от 1,9 до 3 миллиметров.

Щиповка очень живуча и считается хорошей наживкой для ловли хищных рыб; в пищу почти не употребляется. Также подходит для содержания в аквариумах.

Другие названия 

 Сик, кусака, каменный сос, сукасабля, ссыкль, щипчики, красночикойская зейка; полежай, глазка

Примечания

Ссылки 
 «Позвоночные животные России»: обыкновенная щиповка 
 Обыкновенная щиповка 
 Обыкновенная щиповка

Литература 
 

Вьюновые
Животные, описанные в 1758 году
Рыбы Европы